Kamberi peut désigner :
 les Kamberi, un peuple du Nigeria
 Belgzim Kamberi, un journaliste du Courrier des Balkans
 Hasan Zyko Kamberi, un écrivain albanais